Moll es un apellido alemán que puede referirse a:

Personajes  

 Francesc de Borja Moll (1903-1991), filólogo español en lengua catalana. 
 Kurt Moll (1938-2017), cantante de ópera alemán, con voz de bajo.
 Natasha Moll (1985), actriz venezolana. 
 Moll Davis (c. 1648–1708), animadora y cortesana, cantante y actriz, amante del rey Carlos II de Inglaterra.
 Roberto Moll (1948), actor peruano-venezolano. 
 Jürgen Moll (1939-1968), futbolista alemán.
 Moll Anthony, también conocida como Mary Lesson (1807-1878), Irlandesa bean feasa (mujer sabia).
 Richard Moll (1943), actor estadounidense.
 Moll King, un alias de Elizabeth Adkins (1696-1747), propietaria de un conocido establecimiento de Londres, primero con su esposo, luego sola.
 Moll O'Driscoll, futbolista gaélico irlandés.
 Víctor Moll (1940-2018), actor argentino. 
 Carl Moll (1861-1945), pintor austriaco.
 Albert Moll (1862-1939), psiquiatra y sexólogo homosexual alemán.
 Tony Moll (1983), jugador de fútbol americano.
 Otto Moll (1915-1946), oficial SS con el rango de Hauptscharführer.
 Francisco Javier Moll de Miguel (1950), empresario y editor español.

Otros 

 Río Möll, un río en Austria
 Editorial Moll, editorial española creada por Francesc de Borja Moll.
 Uva moll, una variedad de vid española. 
 Villa Moll, localidad argentina de la provincia de Buenos Aires.